DDR-Oberliga 1976/1977 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1976/1977. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1977/1978 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1977/1978 startovaly týmy 1. FC Magdeburg a FC Carl Zeiss Jena. Účast v Poháru vítězů pohárů 1977/1978 si zajistil 1. FC Lokomotive Leipzig jako poražený finalista východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - BSG Stahl Riesa a nováček FC Hansa Rostock. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1976
Fotbal v roce 1976
Fotbal v roce 1977
Sport v Německu v roce 1976
Sport v Německu v roce 1977